Alacan es un sitio web gratuito de redes sociales fundado en 2004. Tiene más de 1.000.000 de usuarios registrados con alrededor de 115.000 páginas visitadas cada día.

Es una comunidad virtual 100% latina, sólo en español. La visión original era crear una red de intercambio pero el proyecto evolucionó a una red social. Alacan permite a los usuarios  compartir material digital como películas y música, pudiendo usar chats y foros para comunicarse y compartir.

Una de las metas de Alacan es poner fin a la cultura de descarga ilegal de archivos.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial 

Comunidades virtuales
Servicios de redes sociales